Alberto (en latín Albertus; c. 1268 - 22 de septiembre de 1318), llamado el Gordo (pinguis), fue duque de Brunswick-Luneburgo.

El segundo hijo de Alberto el Alto, Duque de Brunswick-Luneburgo, Alberto era un niño cuando su padre murió en 1279. Estuvo primero bajo la tutela de su tío, Conrado, Príncipe-Obispo de Verden, y después de su hermano mayor, el Duque Enrique I de Brunswick-Grubenhagen. En 1286 los tres hermanos se dividieron el Principado de Wolfenbüttel de su padre; Alberto recibió las áreas alrededor de Göttingen, Minden, Northeim, Calenberg, y Hanóver. Hizo de Göttingen su residencia, de ahí el Principado de Göttingen. En 1292, el tercer hermano, Guillermo, murió sin descendencia, y Alberto y Enrique, quien había recibido el Principado de Grubenhagen, se pelearon por la porción de Guillermo, las áreas menospreciadas en torno a Brunswick y Wolfenbüttel; Alberto finalmente prevaleció.

Familia 
Alberto contrajo matrimonio con Rixa, hija del Príncipe Enrique I de Werle y Mecklemburgo-Güstrow, y de Rikissa Birgersdotter de Suecia, en 1284. Tuvieron los siguientes hijos que alcanzaron la edad adulta:
 Adelaida, desposó al Landgrave Juan del Bajo Hesse.
 Abadesa Richenza de Gandersheim
 Mechtild
 Jutta
 Otón, príncipe de Wolfenbüttel (m. 1344).
 Luder, se unió a la Orden Teutónica.
 Alberto, Obispo de Halberstadt (m. 1358).
 Enrique, Obispo de Hildesheim (m. 1362).
 Magnus I, príncipe de Wolfenbüttel (m. 1369).
 Ernesto I, príncipe de Gotinga (m. 1367).

Ancestros

Referencias 
 
 At the House of Welf site
 Braunschweigisches Biographisches Lexikon, Appelhans 2006, 

Príncipes de Gotinga
Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XIII
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIII (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIV (casa de Welf)